Prillan kan avse:
Juridisk preliminärexamen
Prillan, Kungälvs kommun en bebyggelse i Kungälvs kommun